«Пугало» () — драматическое роуд-муви, снятое режиссёром Джерри Шацбергом с Джином Хэкменом и Аль Пачино в главных ролях. Фильм рассказывает об отношениях между двумя мужчинами, которые приехали из Калифорнии, чтобы открыть свой бизнес в Питтсбурге. 

Фильм завоевал «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля в 1973 году. 

Несмотря на то, что кассовый успех фильм был не велик, позже он приобрел статус культового.

Сюжет 
Двое бродяг-неудачников Макс и Лайонел пробираются из одного уголка Америки в другой в поисках счастья и лучшей доли. Они совсем разные, но им предстоит путешествовать вместе. Макс только что вышел из тюрьмы и надеется на сэкономленные деньги открыть мойку автомобилей в Питтсбурге. Лайонел только что вернулся из плавания. Пока его не было на берегу, у него родился ребёнок, о котором он даже не знал. По пути их ждёт масса приключений в барах, забегаловках, с бывшими любовницами и друзьями, у которых они останавливаются или пытаются остановиться…

Актёрский состав 

 Джин Хэкмен — Макс Майллен
 Аль Пачино — Фрэнсис Лайонел «Лион» Делбукки
 Айлин Бреннан — Дарлин
 Дороти Тристан — Коли
 Энн Уэджуорт — Фрэнчи
 Ричард Линч — Райли
 Пенелопа Аллен — Энни Глисон
 Ричард Хэкмен — Микки
 Аль Чинголани — Скиппер
 Рутаня Олда — женщина в лагере

Ссылки 

Фильмы на английском языке
Фильмы Джерри Шацберга
Фильмы США 1973 года
Фильмы-драмы США
Роуд-муви США
Фильмы Warner Bros.